Коскеи — кенийская фамилия.

Известные носители 
 Коскеи, Бенджамин — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Коскеи, Джеймс — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Коскеи, Джероп — кенийская бегунья на длинные дистанции.
 Коскеи, Джозеф — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Коскеи, Джулиус — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Коскеи, Кип — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Коскеи, Кристофер — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Коскеи, Селина — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Коскеи, Сэмми (род. 1961) — кенийский бегун на средние дистанции.
 Коскеи, Хеллен — кенийская бегунья на длинные дистанции.